Поп — многозначный термин:

 Поп, мн.ч. попы́ () — название православного священника.
 «Поп» — российский исторический художественный фильм 2010 года режиссёра Владимира Хотиненко.
 Поп — дворовая детская игра, сродни городкам и салочкам.
 Как часть слов «поп-» — сокращение от «популярный» и означает принадлежность к массовой культуре:
 Поп-арт
 Поп-идол
 Поп-культура
 Поп-музыка

Фамилия 
 Поп, Анка (; 1984—2018) — румыно-канадская певица.
 
 Джимми Поп — солист-вокалист группы The Bloodhound Gang.
 Поп, Иван Иванович (род. 1938) — историк-славист.
 Поп, Игги (; настоящее имя Джеймс Ньюэлл Остерберг, род. 1947) — американский панк-рок вокалист.
 Поп, Иоан (род. 1954) — румынский фехтовальщик.
 Конрад Поп () — немецкий поэт XII века.
 Лампрехт Поп () — немецкий поэт XII века.
 Поп, Симона (род. 1988) — румынская фехтовальщица-шпажистка.
 Поп, Татьяна Ивановна (род. 1983) — украинский общественный деятель, журналистка, блогер.

См. также 
 Pop